Renata (niem. Renaade, ang. Renada, 1998–1999) – brytyjsko-niemiecki serial animowany emitowany dawniej na kanale TVP1.

Opis fabuły 
Serial opisuje przygody dziewczyny imieniem Renata, która przeżywa niesamowite przygody.

Wersja polska 
Opracowanie: TELEWIZJA POLSKA AGENCJA FILMOWA
Udział wzięli:
 Agnieszka Kunikowska – Renata
 Jan Prochyra – Dziadek Renaty
 Krzysztof Strużycki – Albert
 Elżbieta Gaertner – „Babcia” Renaty
 Jolanta Wilk – Wera Sanders
 Marcin Przybylski – Ojciec Wery
 Artur Kaczmarski – Bysio
 Jacek Bursztynowicz – sierżant Bullock
 Rafał Walentowicz – Hansson
 Teresa Lipowska – Nauczycielka
 Jacek Jarosz – Lekarz
 Jarosław Domin
i inni

Lektor: Andrzej Bogusz

Spis odcinków

Sezon 1 (1998)

Sezon 2 (1998-1999) 

Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1998